Sesung (Kweneng West), villaggio del Botswana
Sesung (Ngwaketse), villaggio del Botswana